Recoaresi – abitanti di Fongara
Recoaresi – abitanti di Parlati
Recoaresi – abitanti di Recoaro Terme
Recoaresi – abitanti di Rovegliana